Un manzil (, pluriel , manāzil) est l'une des sept parties de longueur à peu près égale entre lesquelles le Coran est divisé, dans le but de réciter le texte entier en une seule semaine, un manzil par jour.

Il existe plusieurs découpages :

Références

Voir aussi 
 Juz', division du Coran en  égales, pour une lecture en un mois

Division du Coran
Vocabulaire de l'islam